Stínící plachty, někdy zvané jako sluneční plachty, jsou moderním zastíněním exteriéru. Slouží jako alternativa zastínění pergoly pomocí markýzy.

Svinovací stínící plachty - Sluneční plachty využívají technologie a materiály, které jsou většinou využívané na moři u plachetnic. Díky tomu poskytují vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a opotřebení.
 
Pevné stínící plachty - Materiál je pevně připevněn ke kotvícím bodům. Vzhled plachty je standardizovaný. Používá se k zastínění malých teras

Stínící polohovací plachta je kotvena do speciálních sloupků, které jsou vybaveny vodící lištou, díky níž je možné plachtu naklánět a polohovat a vytvářet tak stín tam, kam právě svítí slunce. Kromě sloupků je možné kotvit plachtu i přímo do fasády, a to s pomocí půlsloupků, které rovněž obsahují vodící lištu. Plachty mají standardizovanou velikost (trojúhelník, čtverec, obdélník a šestiúhelník) a k dispozici jsou v mnoha barvách. Ovládají se manuálně. Napnuté mohou být od jara do podzimu, sundávají se jen při silných deštích či větru silnějším než 70 km/hod. Je možné je prát v automatické pračce na 40 stupňů.

Externí odkazy 
 

Stavební díly
Bydlení